Carlos Moreno é um jlanejador urbano]] franco-colombiano,  conhecido por sua participação no conceito de cidade de 15 minutos.

É conhecido pelas suas ideias e actividades centradas numa cidade inteligente e sustentável e, em particular, a sua cidade de 15 minutos (15- Minute city).

A 4 de Outubro de 2021, Dia Mundial do Habitat, a Fundação dinamarquesa Henrik Frode OBEL atribuiu-lhe o Prémio OBEL  pela sua contribuição para uma melhor qualidade de vida e o impacto internacional da cidade de 15 minutos. Foi-lhe apresentado.

A 18 de Novembro de 2021, no Congresso Mundial Smart City Expo em Barcelona, foi-lhe atribuído o prémio

Cientistas da Colômbia
Cavaleiros da Ordem Nacional da Legião de Honra